Moe je křestní jméno nejasného původu. V japonském jazyce znamená poupě, ratolest. V egyptském jazyce znamená zrozený, dítě. V germánštině znamená helma, ochrana.

Známí nositelé 
 Moe Berg (1902–1972) – americký baseballista
 Moe Howard (1897–1975) – jeden ze Tří loutek (The Three Stooges)
 Moe Jaffe (1901–1972) – písničkář
 Moe Norman (1928–2004) – americký golfista
 Moe Oshikiri (* 1979) – japonská modelka
 Maureen Tuckerová, přezdívka Moe (* 1944) – americká hudebnice
 Kool Moe Dee (Mohandas Dewese, * 1962) – americký oldschoolový raper

Fiktivní postavy 
 Vočko Szyslak (anglicky Moe Szyslak) – fiktivní postava z animovaného seriálu Simpsonovi

Moe jako příjmení 
 Doug Moe (* 1938) – americký baseballový trenér
 Jørgen Moe (1813–1882) – norský spisovatel a biskup
 Ola Borten Moe (* 1976) – norský politik
 Roger Moe (* 1944) – americký politik
 Trygve Moe (* 1927) – norský novinář
 Trygve Moe (1920–1998) – norský politik

Reference 

Mužská jména
Jména japonského původu
Ženská jména